|-
| 189001 - || 4889 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189002 - || 6760 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189003 - || 3009 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189004 Capys || 3184 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189005 - || 5176 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 189006 - ||  || 9 noiembrie 1993 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189007 - ||  || 25 martie 1995 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189008 - ||  || 26 martie 1996 || Haleakala || NEAT
|-
| 189009 - ||  || 31 ianuarie 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189010 - ||  || 30 mai 1997 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189011 Ogmios ||  || 8 iulie 1997 || Caussols || 
|-
| 189012 - ||  || 31 martie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189013 - ||  || 17 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189014 - ||  || 25 august 1998 || Caussols || 
|-
| 189015 - ||  || 24 august 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189016 - ||  || 14 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189017 - ||  || 26 septembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189018 ||  || 14 octombrie 1998 ||  || 
|-
| 189019 - ||  || 10 noiembrie 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| 189020 - ||  || 17 decembrie 1998 ||  || K. Korlević
|-
| 189021 - ||  || 12 februarie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189022 - ||  || 12 mai 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189023 - ||  || 14 iulie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189024 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189025 - ||  || 9 septembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189026 - ||  || 11 septembrie 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189027 - ||  || 29 septembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189028 - ||  || 14 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189029 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189030 - ||  || 4 decembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 189031 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189032 - ||  || 11 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 189033 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189034 - ||  || 9 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189035 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || 
|-
| 189036 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189037 - ||  || 6 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189038 - ||  || 29 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189039 - ||  || 1 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189040 - ||  || 24 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189041 - ||  || 24 iulie 2000 || Eskridge || 
|-
| 189042 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189043 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189044 - ||  || 1 august 2000 || Eskridge || 
|-
| 189045 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189046 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189047 - ||  || 29 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189048 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189049 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189050 - ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189051 - ||  || 5 septembrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189052 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189053 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189054 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189055 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189056 - ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189057 - ||  || 3 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189058 - ||  || 29 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189059 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189060 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189061 - ||  || 31 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189062 - ||  || 2 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189063 - ||  || 3 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189064 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189065 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189066 - ||  || 20 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189067 - ||  || 19 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189068 - ||  || 25 noiembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 189069 - ||  || 26 decembrie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 189070 - ||  || 19 ianuarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189071 - ||  || 18 ianuarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189072 - ||  || 16 februarie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 189073 - ||  || 16 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189074 - ||  || 19 februarie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189075 - ||  || 16 februarie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189076 - || 2001 HN || 16 aprilie 2001 ||  || 
|-
| 189077 - ||  || 18 aprilie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189078 - ||  || 22 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189079 - ||  || 26 mai 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189080 - ||  || 21 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189081 - ||  || 27 iunie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189082 - ||  || 20 iulie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189083 - ||  || 16 iulie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189084 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189085 - ||  || 21 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189086 - ||  || 23 iulie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189087 - ||  || 13 august 2001 ||  || , 
|-
| 189088 - ||  || 9 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189089 - ||  || 12 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189090 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189091 - ||  || 16 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189092 - ||  || 17 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189093 - ||  || 21 august 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 189094 - ||  || 25 august 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 189095 - ||  || 23 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189096 - ||  || 24 august 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 189097 - ||  || 24 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189098 - ||  || 19 august 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189099 - || 2001 RO || 7 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 189100 - ||  || 12 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-